Henry est le titre de plusieurs films :
 Henry, film français de Kafka et Pascal Rémy, sorti en 2010 ;
  film italien d'Alessandro Piva sorti en 2011 ;
 Henry, court métrage québécois de Yan England sorti en 2011.